Mieczysławowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Mieczysławowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Mieczysławowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne.